Az 1958-as női röplabda-Európa-bajnokságot Csehszlovákiában rendezték 1958. augusztus 30. és szeptember 11. között. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a szovjet csapat nyerte, amely negyedik alkalommal nyerte meg az Eb-t. A magyar válogatott hatodik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 12 csapat négy darab hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét, az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe. A döntő csoportkörben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1958-as férfi röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság N
Női röplabda-Európa-bajnokság